

Велька Чауша — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Мала Чауша — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.